Евге́ний Кра́вченко: Кравченко, Евгений Григорьевич (1926 — после 1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-майор КГБ.
 Кравченко, Евгений Дмитриевич (1939—2015) — выдающийся советский полярный летчик, лауреат Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде (1989).
 Кравченко, Евгений Сергеевич (1907—1975) — советский прозаик и драматург, куплетист.